Supremacy (Hatebreed), een studioalbum van de hardcoreband Hatebreed
 Supremacy (Mercenary), een ep van Mercenary
Supremacy (Muse), een single van de Britse rockgroep Muse
Supremacy 1914, een browserspel dat zich afspeelt net voor de Eerste Wereldoorlog